Шут — многозначное слово.
 Шут — представитель народных увеселительных профессий (акробатов, фокусников, кукольников, песельников, музыкантов и прочих).
 «Шут» — художественный журнал карикатур, издававшийся с 1879 года в столице Российской империи.
 «Шут» — балет Сергея Прокофьева поставленный в 1921 году труппой Русский балет Дягилева, хореография Михаила Ларионова и Тадеуша Славинского.
 «Шут» — воронежский театр кукол.
 «Шут» — песня группы Ляпис Трубецкой.
 
 «Шут» — еженедельный художественный журнал с карикатурами, издавался в Санкт-Петербурге в 1879—1914 гг.

Фамилия 
 Шут, Борис Исаакович (партийный псевдоним Борисов; 1898—1938) — советский разведчик, партийный и хозяйственный деятель.
 Шут, Жан (род. 1941) — французский футболист, вратарь.

См. также 
 «Король и Шут»